Ténia, taenia ou tænia est un mot issu du grec ancien , via le latin , signifiant « ruban » ou « bande ».

Biologie
 Le ténia ou tænia est un long ver parasite de l'intestin. 
 Taenia solium ou ténia armé, l'espèce du ténia dont l'hôte est le porc.
 Taenia saginata ou ténia inerme, l'espèce du ténia dont l'hôte intermédiaire est le bœuf.
 Les taeniae coli ou bandelettes coliques sont des renforts longitudinaux de la couche musculaire du côlon ascendant.
 Le  ou tænia thalami, surface supérieur du thalamus dans le diencéphale des mammifères.

Pseudonyme 
 Jean-Luc Le Ténia, nom de scène de Jean-Luc Lecourt (1975-2011), musicien français.

Topographie
Ténia ou Teniah est un mot arabe signifiant « col de montagne ».

Le Téniah de Mouzaïa ou col de Mouzaïa, en Algérie, est associé à plusieurs batailles:
 Combat du col de Mouzaïa (1830), ou combat du Téniah de Mouzaïa
 Bataille du col de Mouzaïa (1840), ou prise du Téniah de Mouzaïa

Costume 
 Taenia (costume), bandeau, ruban ou filet porté autor du front dans la Grèce antique.
 À partir de la septième olympiade (752 ), le champion olympique reçoit entre autres trophées, un ruban de laine rouge appelé la tænia.
  ou plate-bande, fine bande horizontale séparant l'architrave de la frise dans l'entablement dorique.